Никандр Александрович Маркс ( — ) — русский палеограф, историк и археолог, фольклорист. Действительный член Московского археологического общества. Основатель и первый ректор Кубанского государственного университета. Генерал-лейтенант российской армии, командующий войсками Одесского военного округа. Активный участник революции 1905 года и гражданской войны.

Биография 

Н. А. Маркс родился в 1861 году в Феодосии. Oтец - подполковник Александр Карлович  Маркс. 
Детство провёл в Отузах (сейчас село Курортное Феодосийского городского совета).  Он принадлежал к семье потомственных военных. Максимилиан Волошин, хорошо знавший Маркса, утверждал, что тот «по крови является старым крымским обитателем, и виноградники, которыми он владел в Отузах, принадлежали его роду еще до екатерининского завоевания».

Окончил Михайловско-Воронежскую военную гимназию, 9 августа 1878 года поступил на военную службу. В 1880 году окончил 3-е военное Александровское училище, получив чин прапорщика. 28 августа 1881 года переведён в лейб-гвардии Волынский полк с присвоением чина прапорщика гвардии. 30 августа 1884 года произведён в подпоручики, а 1 января 1885 года — в поручики гвардии. Капитан с 1889, подполковник с 1896, полковник с 1900, генерал-майор с 1906, генерал-лейтенант с 1913. С 1900 член от Военного министерства в военно-окружном совете Сибирского, член от Военного министерства в военно-окружном совете Московского военного округа (1904-21.07.1914),

В 1905 году принял активное участие в Одесском Совете рабочих депутатов. Известна его речь на пристани, посвящённая восстанию лейтенанта Шмидта. Был избран членом революционного комитета.

В июне 1914 года  выходит в отставку, получив чин генерал-лейтенанта. В отставке "по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией" (21.07.1914). Поселился в Крыму, в своём имении Отузы. В начале войны был призван, с 13 января  1916 начальник  штаба Одесского ВО.
В 1918 мобилизован большевиками. Арестован в 1919 в Крыму и доставлен в Екатеринодар 25 июня 1919; 2 июля 1919 разжалован и осужден за службу у большевиков. Остался в СССР. В 1919 году комиссар народного просвещения в г. Феодосия. 

В 1919, когда в город вошла армия генерала Слащёва, был арестован, доставлен в Екатеринодар; подвергался угрозам самосуда со стороны офицеров. Суд над Н. А. Марксом состоялся 15 июля 1919 года. Копия приказа Деникина сохранилась в архиве Н. А. Маркса. Вот этот текст:  «Приговором военно-полевого суда от 15-го сего июля <...> генерал-лейтенант Маркс за преступление, предусмотренное 109 ст[атьей] Угол. Улож[ения] <...> присуждён, по лишении всех прав состояния, к каторжным работам сроком 4 года. При конфирмации приговор мною утверждён, с освобождением осуждённого от фактического отбытия наказания за старостью лет».Большую в роль в защите Маркса от самосуда и смягчении приговора сыграл М. А. Волошин, оставивший воспоминания «Дело Н. А. Маркса». 14 сентября 1919 года выслан распоряжением генерал-лейтенанта Н. Н. Шиллинга из Таврической губернии на Тамань. 

Осенью 1919 года отклонил предложение возглавить части Красной Армии на Кубани. 19 декабря 1920 года был избран первым ректором Кубанского университета. 

В 1921 г. умер в Екатеринодаре от воспаления лёгких, где и был похоронен.

Военная карьера 

 Обучался в Михайловской воронежской высшей военной гимназии (1878).
 Обучался в Александровском военном училище (1880).
 Чин генерал-майора был присвоен Н. А. Марксу в декабре 1906 г
 С 1914 по 1917 год командовал Одесским военным округом.

Научная деятельность 

Окончил (в 1910 г.) Московский археологический институт и получил должность профессора на кафедре палеографии. Занимался исследованием и изданием следующих трудов : «Азбука-пропись времен царя Михаила Федоровича», «Азбука конца XVII века». В 1912 году, к 100-летию Отечественной войны, подготовил к изданию «Обозрение предметов военной старины».

Наряду с серьезными историческими исследованиями Никандр Александрович задумал собрать по всему Крыму древние легенды и сказания, которые ходили из уст в уста. Его книга «Легенды Крыма» была лишь началом этой работы, но завершить её Марксу не удалось.

Научные работы 
 «Легенды Крыма». Были изданы Н. А. Марксом в Москве (1-й выпуск — в 1913-м, 2-й — в 1914 г.) и в Одессе (3-й выпуск, 1917 г.), серию иллюстраций выполнил художник Арцеулов.
 «Обозрение предметов военной старины. Отдел первый: Музеи войсковых частей» составленное и изданное в Москве к 100-летию Отечественной войны 1812 года под его редакцией Н. А. Маркса
 «АзБУКЪВ: Научение младым детем. 1643 г.», изданное Московским археологическим институтом в 1910 году.

Примечания

Ссылки 
 
 М. Волошин. Дело Н. А. Маркса
 И. В. Смирнов «ДЕЛО И "ДЕЛО" ГЕНЕРАЛА НИКАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАРКСА»
 Судьба библиотеки генерала Маркса
 Однофамилец. Тоже красный? Мифы и легенды крымчанина - генерала Никандра Маркса

Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Выпускники Московского археологического института
Умершие от пневмонии
Похороненные в Краснодаре
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества
Члены Таврической учёной архивной комиссии